Ostrom se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Ostrom
 John Harold Ostrom